Estridsson ist der Familienname von:
 Sven Estridsson
 Björn Estridsson

Siehe auch:
 Haus Estridsson (Adelsgeschlecht)